Gamrekeli ist der Familienname folgender Personen:

 David Gamrekeli (1911–1977), georgischer Opernsänger (Bariton)
 Irakli Gamrekeli (1894–1943), georgischer Bühnenbildner